Escurial désigne :

Toponyme

El Escorial, localité rurale située dans le département de Gastre, dans la province de Chubut.

L'Escurial ou El Escorial, une commune espagnole de la Communauté autonome de Madrid.
 San Lorenzo de El Escorial ou Escorial d'en-haut, autre commune limitrophe, sur laquelle se situe le site royal.
 Escurial, site royal de saint Laurent de l'Escurial ou Escorial (El Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial), qui est un grand complexe (palais, monastère, musée et bibliothèque).
 Escurial, une commune espagnole de la Province de Cáceres.
 Escurial de la Sierra, un village de la province de Salamanque, en Espagne.

L'Escurial, un cinéma d'Art et Essai situé à Paris.

Œuvres 

 Escurial,  une pièce de théâtre en un acte (1927) de Michel de Ghelderode, dramaturge belge.